Адриан Вердул I (Фердул, в старых русских источниках Вердуль,  или van Doel; 1620 год, Флиссинген — 16 января 1675 года или 1681, там же) — голландский исторический живописец Золотого века Голландии, ученик Рембрандта; отец одноимённого художника.

Славился своими историческими аллегориями.

Энциклопедический лексикон (1837) полагал, что картины Вердуля «исполнены ума и заключают больше благородства, чем произведения его учителя Рембрандта; рисунок более правильный, а выбор предметов более осторожный; в колорите и светотени он очень близок учителю».

Примечания 

Художники золотого века Голландии